W Rumunii
 Căldăraru – gmina w okręgu Ardżesz
 Căldăraru – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Căldăraru
 Căldăraru – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Cernica